Élizabeth Mazev (1965-), Élizabeth Mazev est une comédienne et dramaturge française d'origine bulgare ;
Petar Mazev (1927-1993), peintre macédonien.
Homonymie de patronyme bulgare
Homonymie de patronyme macédonien